Теодора (Бургас, 3. јун 1982) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Желание за грях}- (2005)
 -{Някой като мен}- (2006)
 -{Недовършена целувка}- (2007)
 -{Мой късмет}- (2009)
 -{Моят номер}- (2010)
 -{Сърце не ми остана }- (2013)

Спотови

Фолклорни спотови

Референце 

Рођени 1982.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи